Зворково — название нескольких населённых пунктов:
 Зворково — деревня в Приморском районе Архангельской области.
 Зворково — деревня в Орехово-Зуевском районе Московской области.